Miejscowości w Polsce:
 Bargłów Dworny
 Bargłów Kościelny